Danger public peut désigner :

 Un individu ou un produit dont les méfaits sont tels qu'il est un danger pour le public ;

Loisir et culture 
 Danger Public : une maison d'édition ;
 Danger public (Pure Luck) : un film américain de Nadia Tass (1991) ;
 Danger... public : une pièce de Frédéric Sabrou.
 Un danger public : un film américain réalisé par Lloyd Bacon et sorti en 1933.

Notes et références